Vlkanov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vlkanov, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Vlkanov, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň